Nikola Tolimir (1989) – calciatore sloveno
 Zdravko Tolimir (1948-2016) – militare e criminale di guerra bosniaco